La Torre Angelini es un rascacielos residencial ubicado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Fue diseñado por el Grupo RVM del Arq. Ricardo Vargas Montiel con un estilo arquitectónico moderno, está conformado por un nivel de semisótano, una planta baja de acceso y estacionamiento, 29 niveles de apartamentos, un nivel de terraza techada y un nivel de sala de máquinas para un total de 31 niveles y 100.73 metros de alto que lo convierten en el edificio más alto de la ciudad y el estado Zulia.

Véase también 
Anexo:Rascacielos de Maracaibo

Rascacielos de Maracaibo
Edificios de oficinas de Venezuela del siglo XXI
Arquitectura de Venezuela de los años 2000
Rascacielos de Venezuela entre 100 y 149 metros
Rascacielos de Venezuela del siglo XXI